Fornuis (keukenapparatuur), een huishoudelijk fornuis bestaande uit een kookplaat gecombineerd met een oven
Kraakfornuis, een installatie op een petrochemische fabriek om er aardolieproducten mee te kraken